Holdener ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Holdener (* 1960), Schweizer Musiker
 Paul Suso Holdener (1930–2005), Schweizer Ordensgeistlicher
 Wendy Holdener (* 1993), Schweizer Skirennläuferin